Flashback puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Flashback (1963), álbum de Don Friedman.
 Flashback (1993), álbum de Joan Jett.
 Flashback (2005), álbum de The Fuzztones.
 Flashback (2000), álbum de Electric Light Orchestra.
 Flashback (2005), álbum de Ivy Queen.
 Flashback (2008), álbum de Darin.

Canciones
 Flashback (2012), canción de After School.
 Flashback (2009), canción del cantante y compositor escocés Calvin Harris, de su álbum Ready for the Weekend.
 Flashbacks (2020), canción de la cantante rumana Inna.

Cine y televisión 
 Flashback (1969), película de Raffaele Andreassi.
 Flashback (1990), película estadounidense protagonizada por Dennis Hopper y Kiefer Sutherland.
 Flashback (Volver a morir) (2008), película colombiana.

Videojuegos 
 Flashback: The Quest for Identity, videojuego creado por la compañía Delphine Software (ya desaparecida).